Шепардсвил има више значења:
 Шепардсвил (Индијана)
 Шепардсвил (Кентаки)